maestro olaszul mester (női: maestra) általánosan használt kifejezés tanárokra, mesteri szintű szakemberekre
Maestro (zene) olasz zenei műszó kifejezetten zenei tehetségek elismerésére
Maestro (animációs rövidfilm) magyar 3D-s számítógépes animációs rövidfilm (2005)
Maestro (légitársaság) kanadai légitársaság Quebec-i központtal
Maestro (bankkártya) multinacionális bankkártyakibocsátó társaság (USA)
Maestro (televíziócsatorna) Grúz televíziócsatorna